Lano is een Belgische tapijtweverij met hoofdzetel in Harelbeke, België. Het is een fabrikant van tapijten, karpetten en kunstgrasvelden. De oorsprong van het familiebedrijf gaat terug naar 1920, toen het werd opgericht door de familie Lanneau. In 1970 verscheen het bedrijf onder de naam Lano als een fusie tussen de textielproducenten Lanneau, De Jaeghere en Latex.

Productie 
Lano heeft twee productiesites:

 Harelbeke, industriezone Harelbeke-Stasegem. Belangrijkste productiecentrum en magazijn. Gebouwd in 1974.
 Forceville, bij Amiens. Spinnerij.

De oorspronkelijke en oude bedrijfssite van Lano bevond zich aan de Zuidstraat in Harelbeke. Op haar hoogtepunt werkten 500 mensen op deze locatie. In 2016 werd de oude bedrijfssite verkocht om een woonproject te realiseren.

Ongeval 
Op 27 november 1985 deed zich een grote ontploffing voor in de bedrijfsgebouwen aan de Zuidstraat in Harelbeke. Ruiten van het hoofdgebouw werden opgeblazen en zware brand deed zich voor, waarbij twee mensen omkwamen.

Harelbeke
Belgisch textielbedrijf